Damsingel vid Australiska öppna 2022 spelades 17–29 januari 2022. Ashleigh Barty besegrade Danielle Collins i finalen med 6–3, 7–6(7–2).

Seedning

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel 

Australiska öppna 2022